13-й национальный чемпионат Армении по футболу 2004 года — турнир армянской Премьер-лиги, в котором вновь приняли участие 8 клубов. Чемпионом в 4-й раз подряд стал «Пюник» (Ереван).

 Перед началом сезона после годичной дисквалификации ереванский «Арарат» объединился с капанским «Лернагорцем», имевшим большие проблемы с финансированием, в 1 клуб — «Лернагорц-Арарат» (фактически же это был обмен места в Премьер-лиге на деньги). Под этим названием команда стартовала в сезоне, но 8 июня его сократили до «Арарат», хотя местом дислокации и проведения домашних матчей являлся Капан. 19 июня клуб переехал в Ереван, сменив название с «Арарат» (Капан) на «Арарат» (Ереван), но домашние матчи играл в Воскеате.
 
 «Динамо-2000» (Ереван) переименовано в «Динамо-Зенит» (Ереван).
 По итогам чемпионата в связи с увеличением клубов в Премьер-лиге в Первую никакая из команд не выбыла.
 В Премьер-лигу из Первой поднялся «Лернаин Арцах» (Ереван), занявший второе место.

Итоговая таблица 

И = Сыграно матчей; В = выигрыши; Н = ничьи; П = проигрыши; З = кол-во забитых голов; П = кол-во пропущено голов; О = Очки

Результаты личных встреч для выявления клуба, занявшего третье место:
 3. Бананц (Ереван)   4 2 1 1 6-5 7
 4. Арарат (Ереван)   4 1 1 2 5-6 4

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Армении по футболу 2004
 Первая лига Армении по футболу 2004

Ссылки 
 Армянская Премьер-лига 2004 на сайте klisf 
 Армянская Премьер-лига 2004 на сайте rsssf 
 Армянская Премьер-лига 2004 на сайте national-football-teams 
 Армянская Премьер-лига 2004 на сайте weltfussball 

Футбол в Европе в 2004 году
Спорт в Армении в 2004 году
Чемпионат Армении по футболу